Vinçotte ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Vinçotte (1844–1904), belgischer Prüfingenieur und Unternehmer
 Thomas Vinçotte (1850–1925), belgischer Bildhauer und Medailleur